«Омолаживатель»  — американский кинофильм 1988 года.

Сюжет 
Стареющая актриса, ностальгирующая по былой славе, спонсирует изыскания некоего учёного, бьющегося над секретом омоложения. В итоге сыворотка найдена, но будучи применённой к актрисе, после окончания своего действия даёт ужасный эффект: она превращается в ужасного монстра. Дабы поддерживать цветущий вид, ей необходимо регулярно делать инъекции препарата, либо пожирать человеческие мозги.

В ролях

Литература

Ссылки 
 

Фильмы США 1988 года
Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о безумных учёных
Независимые фильмы США
Фильмы о монстрах
Фильмы на английском языке
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Ремейки фильмов ужасов
Фильмы-ремейки США
Фильмы об актёрах
Фильмы о каннибализме